Rezultati Prvenstva Avstralije 1938 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Don Budge je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Don Budge (prvak)
  Gottfried von Cramm (polfinale)
  Henner Henkel (tretji krog)
  John Bromwich (finale)
  Vivian McGrath (četrtfinale)
  Adrian Quist (polfinale)
  Jack Crawford (tretji krog)
  Gene Mako (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1938